Torre de la Dehesilla puede referirse a:

 la Torre de la Dehesilla (Alcalá la Real).
 la Torre de la Dehesilla (Bélmez de la Moraleda), también conocida como Torre del Sol.